Вакарин — многозначный термин:

 Вакарин, Изот Антонович (1911—1945) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 
 Вакарин — природное фенольное соединение из группы флавоноидов.